Ты́сяча (стандартное сокращение — тыс.) — натуральное число 1000, десять сотен, 10³. 

В Международной системе единиц (СИ) числу соответствуют приставки: кило — для тысячи (10³) и милли — для одной тысячной (10−3). Обозначается также римской цифрой M ().

В славянской системе записывалась как буква аз со знаком «҂» слева: .

В математике 
 1000 является чётным составным четырёхзначным числом.

См. также 
 «Тысяча и одна ночь»

Примечания 

Степени тысячи
Полнократные числа